La fabbrica dell'imprevisto – film del 1920 diretto da Ettore Piergiovanni
 La fabbrica dell'imprevisto – film del 1942 diretto da Jacopo Comin